Miejscowości w USA:
 Moody – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie St. Clair
 Moody – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie McLennan
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Moody (ang. Moody County) – w stanie Dakota Południowa